Arianna Ciampoli, conduttrice televisiva;
Domenico Ciampoli, scrittore, bibliotecario e slavista italiano;
Federica Ciampoli, giocatrice di pallacanestro;
Francesco Ciampoli, ex calciatore;
Giovanni Ciampoli, prelato e scrittore